Molekulska formula -{C12H14O4}- se može odnositi na:

 Apiol
 Blatelahinon
 Dietil ftalat
 Dilapiol